Synagoga Mordki Herca w Łodzi (przy ulicy Niskiej 18)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (przy ulicy Rokicińskiej 6)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (przy ulicy Rokicińskiej 12)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (przy ulicy Rokicińskiej 20)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (przy ulicy Rokicińskiej 28)
 Synagoga Mordki Herca w Łodzi (przy ulicy Rokicińskiej 31)